Тим Мејот је освојио турнир. У финалу је победио Бреда Гилберта резултатом 2:6, 6:3, 7:5, 6:7, 6:3.

Носиоци 

  Милослав Мечирж (друго коло)
  Пет Кеш (четвртфинале)
  Јаник Ноа (четвртфинале)
  Андрес Гомез (прво коло)

<li> 'Тим Мејот (победник)
<li> Мартин Хаите (прво коло)
<li> Бред Гилберт (финалиста)
<li> Дејвид Пејт (прво коло)

Жреб

Финале

Група 1

Група 2

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1987.
Париз мастерс 1987.